Прва лига Југославије у кошарци 1976/77. је било 33. првенство СФРЈ у кошарци. Титулу је освојила Југопластика.

Табела

Мајсторица за првака 
Југопластика — Босна 98:96 (играно у Београду)

Састав шампиона

Спољашње везе 

 

Првенство Југославије у кошарци
Кошарка у 1976.
Кошарка у 1977.